Gmina Stężyca heißen zwei Landgemeinden in Polen:
 Gmina Stężyca (Powiat Kartuski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Pommern
 Gmina Stężyca (Powiat Rycki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin